Николай Фёдорович Костин: Костин, Николай Фёдорович (1923—2007) — военный историк и публицист.
 Костин, Николай Фёдорович (1939—2021) — украинский политический деятель, мэр Винницы (1991—1992).